Шушковцы () — село,
Белозирский сельский совет,
Лановецкий район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123880905. Население по переписи 2001 года составляло 283 человека.

Географическое положение 
Село Шушковцы находится на безымянном притоке реки Бугловка,
выше по течению примыкает село Белозирка,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Иванковцы.

История 
 1938 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания